

Anno 
 587 o 587 a.C.

Codici 
 587 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sormano, in provincia di Como

Matematica 
 587 – numero